Rangsit (Thai: ) steht für

Prinz Rangsit Prayurasakdi (1885–1951), Fürst von Chai Nat, Staatsbeamter und Prinzregent von Siam
Prinzessin Vibhavadi Rangsit (1920–1977), Schwiegertochter von Prinz Rangsit Prayurasakdi, Hofdame von Königin Sirikit
Thanon Vibhavadi Rangsit, eine Schnellstraße in Thailand, benannt nach der gleichnamigen Prinzessin

Khlong Rangsit, ein Kanal in Zentralthailand
Rangsit (Stadt), Provinz Pathum Thani, Thailand
Universität Rangsit, Provinz Pathum Thani, Thailand